Красносељски рејон може бити:

 , рејон града Москве
 , рејон града Санкт Петербурга